Erba ist der Name folgender Orte:
 eine Stadt im Burgenland, Österreich (auf Romani), siehe Oberwart
 Erba (Lombardei), eine Gemeinde in der Lombardei, Italien
 Erba (Hulan), die Großgemeinde Erba (二八镇) im Stadtbezirk Hulan der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang

Erba ist der Name folgender Unternehmen:
 Erba Systemtechnik GmbH in Oppenau, Baden-Württemberg
 Erba AG in Zürich, Schweiz, siehe Erba (Textilindustrie)
 Erba GmbH und Erba Automotive Components GmbH in Wien, Österreich, siehe Erba (Wien)
 Erba Group

Erba ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Maria Erba (1930–2016), italienischer Geistlicher, Bischof von Velletri-Segni
 Benedetto Erba Odescalchi (1679–1740), Erzbischof von Mailand (1712–1737) und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Luciano Erba (1922–2010), italienischer Lyriker, Französist und Übersetzer

Erba ist außerdem:
 Erba (Berg), ein Berg im Sudan

ERBA steht für:
 ERBA-Park, ehemaliges Gelände der Landesgartenschau Bamberg 2012, gelegen auf dem ERBA-Gelände (s. u.)
 ERBA-Gelände bzw. ERBA-Insel, Insel im Bamberger Stadtteil Gaustadt, auf dem sich unten genannte Fabrik befand
 Baumwollindustrie Erlangen-Bamberg Aktiengesellschaft, Textilfabrik

Siehe auch:
 Erbaa

Abkürzung